Friedrich von Tippelskirch ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Tippelskirch (Theologe) (1802–1866), deutscher Theologe
 Friedrich von Tippelskirch (General) (1849–1913), deutscher Generalleutnant
 Friedrich von Tippelskirch (Mediziner) (1887–1974), deutscher Augenarzt